Western & Southern Open 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2014 z cyklu Western & Southern Open rozgrywany w dniach 11–17 sierpnia 2014 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród 4 017 355 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014